

Persone 
Arnold Toynbee (1852-1883) – filosofo, storico ed economista inglese
Arnold J. Toynbee (1889-1975) – storico inglese
Joseph Toynbee (1815-1866) – otorinolaringoiatra britannico

Altro 

7401 Toynbee – asteroide della fascia principale
Manovra di Toynbee – manovra di compensazione forzata dell'orecchio medio